Katsuura se poate referi la:

 Municipiul Katsuura, o localitate în Japonia, în prefectura Chiba
 Orașul Katsuura, o localitate în Japonia, în prefectura Tokushima
 Asteroidul 12469 Katsuura, un corp ceresc numit după municipiul Katsuura (pref. Chiba).